Барремский ярус (баррем) — четвёртый снизу ярус нижнего отдела меловой системы. Включает породы, образовавшиеся в течение барремского века, который продолжался от 129,4 до 125,0 млн лет назад.

Для барремского яруса характерны аммониты Simbirskites decheni, Macroscaphites yvani, Heteroceras astierianum, Oxyteutis, белемниты Belemnites jasikowianus и другие.

Отложения барремского яруса распространены на территории бывшего СССР — Подмосковный бассейн, Поволжье, Северный Кавказ, Копетдаг и в Западной Европе.

Барремский ярус установил французский геолог Анри Кокан (Henry Coquand) в 1861 году в окрестностях Баррема (Франция), откуда и название.

Примечания

Литература 
 
 
 Геологический словарь

Меловой период
Геологические ярусы